Houve dois navios da Marinha dos Estados Unidos baptizados com o nome Port Royal, em homenagem à baía de Port Royal, na Carolina do Sul, palco de batalhas durante a Guerra da Independência dos EUA e a sua Guerra Civil.

 O primeiro, o Port Royal foi um barco a vapor que entrou ao serviço em 1862, esteve activo na Guerra Civil, e foi retirado ao serviço em 1866.
 O segundo, o USS Port Royal foi um cruzador de mísseis tele-guiados; entrou ao serviço em 1994, e foi o último cruzador dos EUA a ser construído no século XX.

Desambiguação

ru:Порт-Ройял (значения)